Aspuraces () ou Aspuraceses de Manziquerta (; ) foi católico da Igreja Apostólica Armênia de 381 a 386.

Vida 

Pertencia à segunda família eclesial armênia (a primeira sendo de Gregório, o Iluminador), um descendente de Albiano de Manziquerta: era, de fato, parente de seu antecessor Zaveno de Manziquerta. Torna-se católico à morte deste último em 381, e ocupa a posição até 386; O trono do católico voltou então em 387 à família dos gregóridas, na pessoa de , filho de .

Ver também

Bibliografia 

 

 

 

Armênios do século IV
Católicos de todos os armênios
Família albiânida